L'édition 2017 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 13 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve du simple, Ivan Dodig et Marcel Granollers celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Chypriote Márcos Baghdatís, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Rafael Nadal et du Suisse Stanislas Wawrinka, blessé au genou. Ils sont respectivement remplacés par Borna Ćorić, Denis Istomin, Florian Mayer et Benoît Paire.

Lauréats 
Le Français Jo-Wilfried Tsonga remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale David Goffin (4-6, 6-4, 6-1).

En double, Ivan Dodig et Marcel Granollers décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Matwé Middelkoop (7-6, 6-3). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Contexte 
Alors que Denis Istomin bénéficie du forfait de son adversaire au  tour des qualifications, il s'incline au tour suivant face à Aljaž Bedene. Il profite néanmoins du forfait de Roberto Bautista-Agut pour intégrer le tableau principal en qualité de lucky loser et prend alors sa revanche contre Aljaž Bedene en l'éliminant en deux sets.

En se qualifiant pour la finale du tournoi aux dépens de Tomáš Berdych, Jo-Wilfried Tsonga signe sa  sur le circuit ATP. De même, Jean-Julien Rojer remporte son  match en double lors du 1/4 de finale face à Feliciano López et Marc López.

En allant jusqu'en finale, David Goffin fait son entrée dans le top 10 du classement ATP.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2017
Tennis en février 2017